Supercoppa italiana 1990 byl třetí ročník soutěže o trofej Supercoppa italiana, tedy o italský fotbalový Superpohár. Střetly se v něm týmy SSC Neapol jakožto vítěz Serie A ze sezony 1989/90 a celek Juventus FC, který se ve stejné sezoně (tj. 1989/90) stal vítězem italského fotbalového poháru Coppa Italia.

Zápas se odehrál 1. září 1990 v italském městě Neapol na Stadio San Paolo. Zápas vyhrál klub SSC Neapol.

Detaily zápasu

Odkazy

Reference

Související články 
 Supercoppa italiana

Supercoppa italiana
Zápasy SSC Neapol
Zápasy Juventusu
Fotbal v Itálii v roce 1990